ABC TV puede referirse a:
 American Broadcasting Company, de Estados Unidos
ABC TV, de Paraguay